Università Keio, università giapponese
Linea Keiō, linea ferroviaria giapponese
Keiō Corporation